Okręty US Navy o nazwie USS  "Vengeance":
Pierwszy "Vengeance" był byłym statkiem handlowym, który służył pod dowództwem Johna Paula Jonesa w czasie wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych
Drugi "Vengeance" został użyty jako kecz bombowy przeciwko piratom we wczesnych latach XIX wieku.
Vengeance